Черевач (рос. Черевач; Черевачь) — річка в Україні у Новоград-Волинському районі Житомирської області. Права притока Случі (басейн Прип'яті).

Ономастика та етимологія 
Ономастами вважається, що власні назви «Черевач» (як річки, так і однойменного села), належать до архаїчного шару топоніміки Центрального Полісся. На гідронімному рівні припускається, що назва річки утворена від апелятива «черевач», «черево» (походить з церковнослов'янського «чрѣво»), збереженого нині в російських діалектах архаїчною конструкцією черёво реки (тобто вигин, закрут, звивина річки).

Опис 
Довжина річки приблизно 7 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 5,77  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,22 . Річка формується багатьма безіменними струмками та частково каналізована.

Розташування 
Бере початок на північному заході від присілку Барвинівки. Тече переважно на північний захід і на південному сході від Івашківки впадає у річку Случ, праву притоку Горині.

Примітки

Джерела 
 Черевач // Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель. — Т. 2 / упоряд. Г. Л. Аркушин. — Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. — С. 473, 474

Малі річки України
Річки Житомирської області
Новоград-Волинський  район
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці